Podcios brzegowy – zagłębienie w klifie spowodowane falami morskimi.
 Podcios brzegowy – podcięcie brzegu na obszarach wiecznej zmarzliny.